Каминское — село в Куртамышском районе Курганской области России. Входит в состав Обанинского сельсовета.

География 
Деревня находится в южной части области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на реке Гаев.

Климат 
Климат характеризуется как континентальный, с холодной продолжительной малоснежной зимой и тёплым сухим летом. Среднегодовая температура — −1 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −17,7 °C (абсолютный минимум — −49 °С); самого тёплого месяца (июля) — 19 °C (абсолютный максимум — 41 °С). Безморозный период длится 113 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 344 мм, из которых 190—230 мм выпадает в вегетационный период. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равна 161 дню.

История 
До 2018 года являлось административным центром Каминского сельсовета, упразднённого Законом Курганской области от 30 мая 2018 года N 45.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 773 чел., из них 346 мужчин, 427 женщин.

Инфраструктура 
Разрушенный храм во Имя Святой Троицы.

Транспорт 
Автобусное сообщение.

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района